Kowarik ist der Familienname folgender Personen:

 Dietbert Kowarik (* 1974), österreichischer Politiker
 Ingo Kowarik (* 1955), deutscher Hochschullehrer
 Karl Kowarik (1907–1987), österreichischer Politiker
 Karl Kowarik (Musiker) (1922–2002), österreichischer Jazzmusiker
 Wilfried Kowarik OSB (1952–2018), österreichischer Historiker

Siehe auch:
 Kowarzik